Topônimos
 Nashville (Tennessee) — capital do estado americano de Tennessee
 Nashville (Arkansas)
 Nashville (Carolina do Norte)
 Nashville (Geórgia)
 Nashville (Kansas)
 Nashville (Illinois)
 Nashville (Indiana)
 Nashville (Michigan)
 Nashville (Ohio)

Outros
 Nashville (filme) — filme musical americano de 1975, dirigido por Robert Altman
 Nashville (série de televisão) —  série de drama da ABC
 Windows Nashville — codinome da Microsoft para o sistema operacional cancelado Windows 96